

Patronyme 

 Aaron Halevi (Rav Aharon HaLevi) dit le  (1235-1290), rabbin, talmudiste et légaliste de l'ère des Rishonim ;
 Abraham ibn Dawd Halevi (1110-1180), plus connu dans le judaïsme sous son acronyme de Rabbenou Avraham Ben David (Rabad I), rabbin, médecin, historien et philosophe ;
 Ilan Halevi (1943-2013), journaliste et homme politique juif et palestinien né en France ;
 Juda Halevi (rabbi Yehuda ben Shmuel haLévi, surnommé le ) (1085-1141), rabbin, philosophe, médecin et poète séfarade ;
 Meyer Abraham Halevi (1900-1972), Grand-rabbin de Bucarest et Grand-rabbin à Paris ;
 Odelya Halevi (né en 1989), actrice israélienne ;
 Ran Halévi (né en 1950), historien français, directeur d'études à l'EHESS ;
 Shai Halevi (né en 1966), informaticien et cryptographe israélien.

Patronyme juif